Beurawang (Bubon), een plaats in Indonesië
Beurawang (Meureudu), een plaats in Indonesië
Beurawang (Sukajaya), een plaats in Indonesië
Beurawang (Jeumpa), een plaats in Indonesië